Photo de famille peut désigner :
 , court métrage réalisé par François Ozon en 1988 ;
 Photo de famille, court métrage réalisé par Xavier Barthélemy en 2000 ;
 Photo de famille, film réalisé par Cécilia Rouaud en 2018.